Müchler ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Müchler (* 1946), deutscher Journalist
 Johann Georg Müchler (1724–1819), deutscher Pädagoge, Publizist und Übersetzer
 Karl Friedrich Müchler (1763–1857), deutscher Dichter